Le Chemin  – comune della Marna (Francia)
Le Chemin  – album dei Kyo del 2003